Боги́ня побе́ды:
 Ника — богиня победы древнегреческого пантеона.
 Виктория — богиня победы древнеримского пантеона.
 Андраста — кельтская богиня победы.